Lundegård är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Lundegårdh. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Lundegård 131
 Lundegårdh 35
Tillsammans blir detta 166 personer.

Personer med namnet Lundegård eller med varianter av detta namn
 Axel Lundegård (1861–1930), författare
 Björn Lundegård (1927–1988), poet, novellist och romanförfattare
 David Lundegårdh (1870–1929), arkitekt
 Erik Lundegård (1900–1982), journalist och kåsör, signaturen "Eld"
 Evald Åkeson-Lundegård (1827–1915), kyrkoherde och politiker
 Henrik G. Lundegårdh (1888–1969), botaniker
 Justus Lundegård (1860–1924), målare
 Mats Lundegård (1937–2021), journalist, översättare och författare
 Per H. Lundegårdh (1919-2000), geolog
 Åsa Lundegård (född 1965), chefredaktör, författare
 Johan Lundegård (född 1985), Aspergers Syndrom, konstnär och designer

Källor

Se även
 Lundegård camping & stugby, Öland

Svenska efternamn